Великая княжна А́нна Леопо́льдовна (при рождении Елизавета Катарина Кристина, принцесса Мекленбург-Шверинская; ; , Росток — , Холмогоры) — внучка Ивана V по матери, правительница-регент Российской империи с 9 ноября 1740 по 25 ноября 1741 при своем сыне, малолетнем императоре Иване VI.

Биография 
Внучатая племянница Петра Великого: внучка родного брата и соправителя Петра I Ивана V от брака его дочери Екатерины Иоанновны с князем Карлом Леопольдом Мекленбург-Шверинским. Родилась 7 (18) декабря 1718 года в Ростоке, в Россию переехала в 1723 году. С 1731 года её образованием занимался назначенный именным указом Кондратий Геннингер. В 1733 году Анна Леопольдовна крестилась в православие. В июле 1735 года Геннингер, замешанный в историю с саксонским посланником Морицем Линаром, в которого принцесса влюбилась, был отстранён от места наставника.

С 3 июля 1739 года Анна Леопольдовна стала супругой Антона Ульриха, герцога Брауншвейг-Люнебургского. Напутственное слово во время венчания было произнесено Амвросием Юшкевичем, а позднее опубликовано в Санкт-Петербурге на русском и латинском языках (впоследствии Елизавета Петровна приказала изъять и уничтожить это издание).

В августе 1740 года она родила сына Ивана, наследника престола, ставшего императором после смерти Анны Иоанновны в октябре. Уже в ноябре по низложении регента Бирона объявила себя правительницей при младенце-императоре Иоанне VI. При ней государственными делами заведовал Миних, потом Остерман,
Головкин.

Сын фельдмаршала, обер-гофмейстер Эрнест фон Миних писал об Анне Леопольдовне: 
За время правления Анны Леопольдовны произошёл разрыв со Швецией, подтверждены статьи Белградского мира 1739 года. Порта стала признавать русских государей императорами. Правительница жила во дворце Петра Первого в Летнем саду, а в соседнем доме поселила своего фаворита Морица Линара, с которым виделась по ночам.

В конце 1741 года была свергнута в результате дворцового переворота, приведшего на престол Елизавету Петровну. О планах заговорщиков правительницу не раз информировали, однако она не придавала этим сообщениям значения, всецело полагаясь на дружеское расположение «сестрицы» Елизаветы и занимаясь подготовкой к свадьбе М. Линара со своей подругой Юлией Менгден.

Последние пять лет своей жизни бывшая правительница содержалась под стражей в Дюнамюнде и Раненбурге, а потом в Холмогорах, где родила ещё двух сыновей и вторую дочь (см. Брауншвейгское семейство).

Умерла в заточении , по официальной версии от «огневицы», то есть родильной горячки, после пятых родов. Её тело было перевезено в столицу и торжественно погребено в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры рядом с её бабушкой, царицей Прасковьей.

Предки

Дети 

 Иоанн (12 (23) августа 1740 — 5 (16) июля 1764),
 Екатерина (4 (15) июля 1741 — 29 марта (9 апреля) 1807),
 Елизавета (16 (27) сентября 1743 — 9 (20) октября 1782),
 Пётр (19 (30) марта 1745 — 19 (30) января 1798),
 Алексей (24 февраля (7 марта) 1746 — 11 (22) октября 1787).

Награды 
 Орден Святой Екатерины 1 степени (12 мая 1733 года). Возглавила орден после принятия православия.

В литературе 
 Карнович Е. П. Любовь и корона, 1879
 Волконский М. Н. Брат герцога, 1895

В кинематографе 
 «Тайны дворцовых переворотов» (2000—2013, Россия; режиссёр — Светлана Дружинина), в роли Анны Леопольдовны — Анна Штукатурова (в детстве) и Снежана Полежаева.

Примечания

Литература 
 
 
 Королев С. В. Французская библиотека правительницы Анны Леопольдовны // Книга: исслед. и материалы. М.,2014. Сб. 100. С. 234—237.

Ссылки 
 Грот Я. К. Дети правительницы Анны Леопольдовны в Горсенсе. Рассказ по датским известиям. // Русская старина, 1875. — Т. 12. — № 4. — С. 761—768.
 Иосиф, архим. Дети правительницы Анны Леопольдовны. 1740—1807 гг. / Записал Д. Н. Бантыш-Каменский, сообщ. А. А. Куник // Русская старина, 1873. — Т. 7. — № 1. — С. 67—73.
 Погребение принцессы Анны Леопольдовны и мужа её, герцога Антона Ульриха. 1746 и 1776 гг. / Сообщ. М. А. Корф // Русский архив, 1870. — Т. 1. — Изд. 3-е. — , 1875. — С. 417—419.
 Поленов В. А.  Отправление Брауншвейгской фамилии из Холмогор в датские владения. (Извлечено из подлинных бумаг, хранящихся в государственном архиве министерства иностранных дел). / Публ. Д. В. Поленова // Русская старина, 1874. — Т. 9. — № 4. — С. 645—666.
 Савваитов И. О предике вологодского епископа Амвросия (Юшкевича) на бракосочетание принцессы Анны Леопольдовны с герцогом Антоном Ульрихом 3 июля 1739 года // Русский архив, 1871. — Вып. 2. — Стб. 193—200.

Принцессы Мекленбургские
Женщины-регенты
Регенты России
Сосланные в Холмогоры
Умершие при родах
Похороненные в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры
Мекленбург-Брауншвейг-Романовы